Ripamonti (patronyme)
 La Base Julio Ripamonti, petite base scientifique antarctique d'été installée sur l'île Ardley, au Chili.
 les clarinettes Ripamonti